MG ZS est le nom donné à deux modèles différents de la marque britannique (désormais propriété de SAIC) MG : 
 La MG ZS (2001) est berline sportive sortie en 2001 sur base de Rover 45.
 Le MG ZS (2017) est un SUV compact sorti en 2017.

Automobile MG
Homonymie d'automobile